Бернар Шовелен:
 Шовелен, Бернар Луи де (Bernard Louis de Chauvelin, 1716—1773) — французский генерал.
 Шовелен, Бернар Франсуа де (Bernard François de Chauvelin, 1766—1832) — французский маркиз, ставший на сторону революции и сделавшийся политическим деятелем; племянник Анри Филиппа де Шовелена.